Votiv (latin: votum = løfte, iflg. Ordbog over det danske sprog:  Votiver, kaldes hos Katholikerne Gaver, som man i Følge et Løfte giver til en Kirke.

Votiv henviser til forskellige artikler:

Votivgave, votivfund – en takkegave til en guddom; samme som arkæologisk fund
Votivlys – et levende lys, skænket til at brænde foran en statue eller et billede af en hellig person.
Votivmesse – takkemesse til en hellig person, helgen eller lignende.
Votivskib – skibsmodel som ofte anvendes til udsmykning i kirker.

Kilder og henvisninger